Емельяново — село в Старицком районе Тверской области. Центр Емельяновского сельского поселения.

Находится в 30 километрах к северо-востоку от города Старица, в 3 км от шоссе «Тверь—Ржев», поворот в д. Шебаршино (от Твери 40 км).
По северной окраине села — река Тьмака. Юго-западная часть села (улица Сотчино) — бывшая деревня Сотчино.

История 
По данным 1859 года владельческое село Емельяново имело 619 жителей при 87 дворах, в соседней деревне Сотчино 478 жителей в 73 дворах. Во второй половине XIX — начале XX века село Емельяново центр волости Старицкого уезда Тверской губернии. Прихожан Никольской церкви в 1914 году в селе Емельянове и в деревнях Сотчине, Болотькове, Шибаршине, Софронове, Зашейкове, Молотине, Болдыреве — 3446 человек.
По переписи 1920 года в Емельянове 619 жителей, в Сотчино — 604.

В 1929 году в составе Тверского округа Московской области образован Емельяновский район с центром в селе Емельяново, в 1935 году он вошел в состав Калининской области (упразднен 4 июля 1956 года).

Во время Великой Отечественной войны райцентр Емельяново был оккупирован гитлеровскими войсками 12 октября 1941 года, освобожден войсками Калининского фронта (247-я сд и 54-я кд) 23 декабря 1941 года.

По переписи 1989 года в Емельянове 936 жителей. В это время в селе школа и интернат, библиотека, ДК, больница, ветеринарная лечебница, медсклад, аптека, амбулатория, дом быта, детский комбинат, молокозавод, лесничество, швейный цех производственного швейного объединения. Центральная усадьба совхоза «Красноармеец».

В 1996 году — 462 хозяйства, 1034 жителей.

Население

Достопримечательности 

 Никольская церковь. Построена в 1821 г., кирпичная, оштукатуренная, в стиле классицизма. Отдельные архитектурные детали выполнены из белого камня. Закрыта в 1937 г., вновь открыта в 1998 г. 
 Братская могила советских воинов, погибших в 1941-43 годах.

Инфраструктура 
 ТОО «Красноармеец»
 МОУ Емельяновская средняя общеобразовательная школа им. М. В. Захарова
 МДОУ Емельяновский детский сад
 Емельяновский Дом народного творчества

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Старицкого района